Tracheliodes alinae  — род песочных ос рода Tracheliodes из подсемейства Crabroninae (триба Crabronini). Эндемик России: Приморский край.
Охотятся на муравьёв из подсемейства долиходерины (Liometopum orientale).

Описание 
Мелкие или среднего размера осы (самки 9,2 — 10,1 мм; самцы неизвестны), чёрные с желтоватыми отметинами на ногах. На переднем крае клипеуса 5 зубцов. Нижнечелюстные щупики 6-члениковые. Нижнегубные щупики 3-члениковые. Бока среднегруди с эпикнемиальным килем.
Усики самок 12-члениковые (у самцов состоят из 13 сегментов). Внутренние края глаз субпараллельные (без выемки). Брюшко сидячее (первый стернит брюшка полностью находится под тергитом). Переднее крыло с одной дискоидальной и тремя радиомедиальными ячейками. Вид назван в честь специалиста по муравьям Алины Ниловны Купянской (Владивосток, Биолого-почвенный институт ДВО РАН)
.

Примечания

Литература 
 Немков П. Г., Казенас В. Л., Будрис Э. Р., Антропов А. В. 1995. Сем. Sphecidae — Роющие осы //

Ссылки 

 Род Tracheliodes на сайте calacademy.org
 Tracheliodes на www.biolib.cz
 Tracheliodes на Fauna Europaea
Tracheliodes
Мирмекофаги
Животные, описанные в 1988 году
Насекомые Азии
Эндемики Приморского края
Таксоны насекомых, названные в честь людей